Гунгль — фамилия. Известные носители:

 Гунгль, Иоганн (1818—1883) — австро-венгерский скрипач.
 Гунгль, Йозеф (1809—1889) — немецко-венгерский композитор.